Bob Russell (n. 1955) – ex hockeista sul ghiaccio canadese
Bob Russell (1908-1998) – personaggio televisivo statunitense
Bob Russell (1914-1970) – cantautore statunitense
Bob Russell (n. 1946) – politico britannico
Bob Russell – politico canadese, ex leader del Partito Liberale dell'Alberta
Bob Russell – personaggio della serie televisiva West Wing - Tutti gli uomini del Presidente

Pagine correlate
Robert Russell
Robbie Russell